Орн:
 Орн — департамент во Франции.
 Орн (приток Кохера) — река в Германии.
 Орн (река, впадает в Ла-Манш) — река на северо-западе Франции (департаменты Орн и Кальвадос).
 Орн (приток Мозеля) — река на северо-востоке Франции, в Лотарингии.

 Орн, Робер — французский крикетчик, серебряный призёр Олимпийских игр 1900 года.
 Орн, Жан-Батист (1886—1957) — люксембургский гимнаст.